Vajda Géza (1944) tájfutó, építészmérnök
 Vajda Géza (1950) zenekutató